Saint-Pierre-des-Ifs peut faire référence à deux communes françaises, en Normandie : 

 Saint-Pierre-des-Ifs,  dans le Calvados
 Saint-Pierre-des-Ifs, dans l'Eure